Příjmení Zucker [cukr] nosí více významných osobností:

 Alex Zucker (* 1964) – americký překladatel z češtiny
 Alois Zucker (1842–1906) – rakouský právník, vysokoškolský profesor a politik z Čech
 David Zucker (* 1947) – americký filmový režisér
 David Zucker (politik) (* 1948) – izraelský politik a bývalý poslanec Knesetu
 Jerry Zucker (* 1950) – americký filmový režisér a scenárista
 Otto Zucker (1892–1944) – pražský, německy hovořící architekt

Externí odkazy